Tagore può riferirsi a diverse persone:

 Abanindranath Tagore (1871-1951), pittore e scrittore indiano.
 Gaganendranath Tagore (1867-1938), pittore indiano, fratello di Abanindranath.
 Rabindranath Tagore (1861-1941), scrittore, poeta, drammaturgo e filosofo indiano.
 Sharmila Tagore (1946 – vivente), attrice indiana.

Altro 
 7855 Tagore, un asteroide della fascia principale, scoperto nel 1977.